L'edizione 1995-1996 della Division 2 è il 57º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti 
Dopo due anni di purgatorio e una promozione annullata a causa di problemi finanziari, l'Olympique Marsiglia torna finalmente nella massima divisione: guidati ancora una volta da Tony Cascarino, che con 30 reti si aggiudicò il titolo di capocannoniere del torneo così come aveva l'anno precedente, i focesi conseguirono il secondo posto, alle spalle del Caen.

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Voci correlate 
 Division 1 1995-1996
 Coppa di Francia 1995-1996

Collegamenti esterni

 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Ligue 2